Moritz Esterházy de Galantha ist der Name folgender Personen:

* Moritz Esterházy de Galantha (Politiker, 1807) (1807–1890), österreichischer Diplomat und Politiker
 Moritz Esterházy de Galantha (Politiker, 1881) (1881–1960), ungarischer Politiker